Amoerrotslijster
 Benson-rotslijster
 Bergrotslijster
 Blauwe rotslijster
 Bosrotslijster
 Kaapse rotslijster
 Kleine rotslijster
 Kortteenrotslijster
 Langteenrotslijster
 Miomborotslijster
 Rode rotslijster
 Roodbuikrotslijster
 Transvaalrotslijster